Bei den Sommer-Winter-Wagen (auch: Große Sommer-Winter-Wagen) handelte es sich um eine Fahrzeugserie von 174 Beiwagen, die zwischen 1905 und 1912 an die Große Berliner Straßenbahn (GBS) ausgeliefert wurden. Nach 1934 erhielten sie die Bezeichnung B 06/27.

Fahrzeugbeschreibung 

Die in tannengrün und elfenbein lackierten Fahrzeuge wiesen im Ursprungszustand eine Wagenkastenlänge von 8,29 Metern sowie eine Gesamtlänge über Kupplung von 8,75 Metern auf. Der Fahrgastinnenraum verfügte über 24 Sitz- und 16 Stehplätze. Die quer angeordneten hölzernen Sitzplätze waren mit Stoff bespannt. Die Wagen wiesen vier, oben meist abgerundete Fenster je Seite auf. Die ersten 40 Wagen hatten noch für den Sommerbetrieb abschraubbare Fenster. Da die Wagen aufgrund dieses Umstandes zweimal jährlich in die Werkstatt mussten, versah die GBS 1906 einen Beiwagen unter Beibehaltung der üblichen Maße probeweise mit Schiebefenstern. Die Seitenfenster ließen sich in eine mit drei Scharnieren versehene Klappe versenken. Durch einen mittig an der Klappe befestigten Riemen konnten die Fenster auf- und abgelassen werden. Spätere Lieferungen erhielten die Schiebefenster von Beginn an. Zum Schutz vor der Sonne waren darüber hinaus Schiebevorhänge angebracht. Die Längs- und Querschwellen des Fußbodenrahmens waren aus Eiche, die Eck- und Fenstersäulen sowie die übrigen sichtbaren Holzteile dagegen aus polierter Esche. Die Beleuchtung erfolgte über vier, in Bronzekonsolen gefasste Deckenlampen. An den Wagenenden besaßen die Beiwagen offene Einstiegsplattformen. Der Achsstand betrug bei den ersten Wagen 1,95 Meter, sonst 2,20 Meter. Sie verfügten über kein eigenes Fahrgestell, sondern einem einfachen Unterzug, in dem die Achsbuchsen gelagert waren. Die Leermasse belief sich auf 4,8 Tonnen. Neben der Handbremse verfügten die Wagen über eine magnetische sowie später auch über eine Druckluftbremse.

Geschichte 

Bei den ab 1905 ausgelieferten Wagen handelte es sich um die dritte für den elektrischen Betrieb der GBS beschaffte Beiwagenserie. Zuvor waren bereits zwischen 1897 und 1900 eine 170 Wagen umfassende Serie von Sommerwagen sowie eine für Sommer und Winter vorgesehene Fahrzeugserie ausgeliefert worden. Die als Sommer-Winter-Wagen bezeichnete Serie baute im Wesentlichen auf die bis 1904 ausgelieferten Convertible Cars (Wechselwagen) auf, bei denen die Fenster während der warmen Jahreszeit herausgenommen wurden. Entsprechend erhielten die ersten 40 ausgelieferten Wagen auch abschraubbare Fenster. Ab 1906 hatten die Wagen Schiebefenster.

Nach der Zusammenfassung der GBS mit den Städtischen Straßenbahnen Berlin und den Berliner Elektrischen Straßenbahnen AG zur Berliner Straßenbahn im Jahr 1920 ergab sich eine Umnummerierung der Fahrzeuge. Für die Sommer-Winter-Wagen war der Nummernbereich von 914 bis 1087 vorgesehen. Neben den neuen Wagennummern erhielten die Wagen eine neue Lackierung in Hellgelb mit schwarzen Zierstreifen. Nach 1924 erfolgte eine erneute Lackierung; die untere Hälfte in Chromgelb, die Fensterreihe in Weiß sowie die Dächer in Braun. Drei Jahre später erfolgte ein umfangreicher Umbau der Wagen. Dabei wurden die Plattformen geschlossen und die Fenster dauerhaft eingesetzt. Die Wagenkastenlänge veränderte sich dadurch von 8,29 Meter auf 9,10 Meter. Für ein besseres Fahrverhalten wurde der Achsstand auf 2,60 Meter vergrößert. Die Türen blieben auf Fahrtseite durchgehend geöffnet, auf der anderen Seite wurden sie durch Umsetztüren und Klappfenster geschlossen. Die nachträglich eingebaute Druckluftbremse wurde ebenfalls wieder ausgebaut. Ab 1934 erhielten die Wagen gemäß dem BVG-Typenschlüssel die Bezeichnung B 06/27. 1935 und 1936 erfolgte eine erneute Umlackierung in den reichseinheitlichen Farbton elfenbein. Diesen Zustand behielten sie äußerlich bis zu ihrer Ausmusterung bei. Bei einigen Wagen wurden darüber hinaus die vier großen Seitenfenster in acht kleine aufgeteilt. 1938 wurden die Wagen 946 und 993 als erste – vermutlich nach einem Unfallschaden – ausgemustert.

Von den 172 verbliebenen Wagen gingen 29 Wagen während des Zweiten Weltkrieges verloren, 64 Wagen wurden darüber hinaus nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut und bis 1949 verschrottet. Zwei weitere Wagen, 946 und 1029 oder 1064, wurden während dieses Zeitraumes in die Salzloren S87 und S90 umgebaut. Die Wagen 1030 und 1040 wurden um 1947 zu Konsum-Verkaufsbeiwagen umgebaut. Neben der Inneneinrichtung erhielten die als K1 und K2 nummerierten Wagen auch einen Dachstromabnehmer für die Beleuchtung. Anfang der 1950er Jahre ließ die BVG die Wagen wieder zurückbauen. Bei der Verwaltungstrennung der Berliner Verkehrsbetriebe in eine Ost- und eine Westverwaltung gingen 21 Beiwagen an die BVG (Ost), darunter beide Verkaufswagen, die übrigen 56 Wagen an die BVG (West).

Bei der BVG (West) wurden die Wagen bis 1951 ausgemustert. Vier davon wurden 1952 zu Salzloren umgebaut und versahen bis in die 1960er Jahre hinein ihren Dienst. Bei der BVG (Ost) ging man zunächst daran, die Fahrzeuge zu modernisieren. Die Beiwagen erhielten Tonnendächer, die Fensteranzahl wurde einheitlich auf vier festgelegt, wobei über jedem Fenster zwei Lüftungsklappen eingebaut wurden und die Beleuchtung im Innenraum wurde mittels Leuchtstofflampen sichergestellt. Auf den Plattformen und für die Schlussleuchten verwendete man weiterhin Glühbirnen. Der Achsstand wurde auf 3000 mm vergrößert. Um 1960 erfolgte an zehn Wagen ein weiterer Umbau, bei dem die Umsetztüren durch Schiebetüren ersetzt wurden. Die letzte Modernisierung erfolgte im Zuge der Umstellung auf OS-Betrieb und betraf den Einbau akustischer und optischer Signale sowie von Türleuchten.

Mit Ausnahme des 1966 nach einem Unfall ausgemusterten Beiwagens 1024 wurden die Wagen 1968/69 in das Rekoprogramm mit einbezogen. Die beiden 1968 ausgemusterten Wagen 928 und 947 wurden in Einrichtungsbeiwagen vom Typ BE 59/4, die 17 Wagen, welche 1969 ausgemustert wurden, in Zweirichtungsbeiwagen vom Typ BZ 69 umgebaut. Die drei verbliebenen, ebenfalls 1969 ausgemusterten Beiwagen 958, 984 und 1032 blieben als historische Fahrzeuge erhalten, und werden heute vom Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin betreut. Als erstes Fahrzeug konnte Bw 958 in den Zustand der frühen 1930er Jahre zurückversetzt und am 12. Dezember 1976 vorgestellt werden. Bw 1032 wurde bis 1987 in den Zustand von 1910 zurückversetzt und erhielt seine erste Wagennummer 808. Als letzter Beiwagen konnte Bw 984 am 6. April 1996 vorgestellt werden, er präsentiert sich im Zustand der 1950er Jahre. Die drei Wagen sind fahrfähig und werden zu besonderen Anlässen eingesetzt.

Fahrzeugliste

Literatur

Weblinks

Einzelnachweise 

Straßenbahnfahrzeug
Straßenbahn Berlin